Yaginumena est un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae.

Distribution 
Les espèces de ce genre se rencontrent en Asie de l'Est, en Russie et au Caucase.

Liste des espèces 
Selon  :
 Yaginumena castrata (Bösenberg & Strand, 1906)
 Yaginumena maculosa (Yoshida & Ono, 2000)
 Yaginumena mutilata (Bösenberg & Strand, 1906)

Étymologie 
Ce genre est nommé en l'honneur de Takeo Yaginuma.

Publication originale 
 Yoshida, 2002 : A revision of the Japanese genera and species of the subfamily Hadrotarsinae (Araneae: Theridiidae). Acta Arachnologica, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Theridiidae
Genre d'araignées (nom scientifique)